El Torneig de Barcelona 2007, oficialment conegut com a Barcelona KIA 2007, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar el 2007 al BTO Vall d'Hebron de Barcelona, Espanya.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadres femenins 

2007
Competicions tennístiques del 2007
Competicions esportives del 2007 a Catalunya